Obcy w domu – francuski film z 1942 w reżyserii Henriego Decoin
 Obcy w domu – brytyjski film z 1967 w reżyserii Pierre’a Rouve
 Obcy w domu – polski film z 1985 roku w reżyserii Marka Wortmana
 Obcy w domu – amerykański thriller z 1989 roku w reżyserii Matthew Patricka